Höjering kan avse:

Höjerings bokförlag – ett svenskt bokförlag startat av Margot Höjering

Personer
Margot Höjering (1920–2013), en svensk förlagschef

Se även
Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana – en stiftelse
Stiftelsen Höjerings stipendium för Stockholmiana – ett stipendium